Albringhausen steht für folgende Ortschaften:

 Albringhausen (Attendorn), Ortsteil von Attendorn im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Albringhausen (Bassum), Ortsteil von Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Albringhausen (Esborn), Ortsteil im Stadtteil Esborn von Wetter (Ruhr) im Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: Elbringhausen (Begriffsklärung)